Silbertaler kann stehen für:

 die Münzform Taler
 die Pflanze Einjähriges Silberblatt